

Patronymes 
Prokhorov (masculin ; ) ou Prokhorova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Prokhorov (1946-2005), footballeur soviétique puis russe
 Alexandre Prokhorov (1912-2002), physicien russe, prix Nobel
 Alexandre Prokhanov écrivain né en 1938
 Ielena Prokhorova (1978-), athlète russe
 Ievguenia Prokhorova (1912-1942), pilote de chasse russe
 Iouri Prokhorov (1929-2013), mathématicien russe
 Mikhaïl Prokhorov (1965-), oligarque russe
 Vitali Prokhorov (1966-), joueur de hockey sur glace russe
 Vladimir Prokhorov (1984-), lugeur russe

Astronomie 
 (7269) Alprokhorov nommé d'après Alexandre Mikhaïlovitch Prokhorov

Patronyme russe